Total: From Joy Division to New Order — збірка англійської групи Joy Division, яка була випущена 6 червня 2011 року.

Композиції 
 Transmission - 3:38
 Love Will Tear Us Apart - 3:26
 Isolation - 2:54
 She's Lost Control - 4:46
 Atmosphere - 4:10
 Ceremony - 4:37
 Temptation - 5:24
 Blue Monday - 7:29
 Thieves Like Us - 3:56
 The Perfect Kiss - 4:26
 Bizarre Love Triangle - 3:46
 True Faith - 4:12
 Fine Time - 3:10
 World in Motion - 4:32
 Regret - 4:10
 Crystal - 4:20
 Krafty - 3:47
 Hellbent - 4:29

Учасники запису 
 Єн Кертіс — гітара
 Бернар Самнер — гітара
 Пітер Хук — барабани
 Стефен Морріс — бас-гітара

Джерела 
 Total: From Joy Division to New Order  allmusic
 Total: From Joy Division to New Order last.fm

Альбоми Joy Division
Англомовні музичні альбоми